El Torneig d'Antalya 2019, oficialment conegut com a Turkish Airlines Open Antalya 2019, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La tercera inaugural del torneig es va celebrar entre el 22 i el 29 de juny de 2019 al Kaya Palazzo Belek d'Antalya, Turquia.

El tennista italià Lorenzo Sonego va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019